Chris Bentley est un nom pouvant désigner:

Chris Bentley (né en 1956), homme politique provincial canadien
Chris Bentley (né en 1987), joueur de rugby à XV anglais

Voir aussi 

Homonymie de personnes